Personen
 Abraham Blum, Pools-Joodse activist
 Brad Blum, CEO van Burger King tussen 2002 en 2004.
 Geoff Blum, honkballer
 Elsa Burckhardt-Blum (1900-1974), Zwitserse architecte en kunstenares
 Heinrich Blum, Tsjechoslowaaks architect
 Johan Heinrich Blum, Nederlands politicus
 John Morton Blum, auteur
 Jonathon Blum, Amerikaans ijshockeyspeler
 Lenore Blum, wiskundige en computerwetenschapper
 Léon Blum, Premier van Frankrijk in 1936/1937
 Mark Blum, Amerikaans acteur
 Marty Blum, burgemeester van Santa Barbara, Californië (vanaf 2001)
 Manuel Blum, computerwetenschapper
 Ralph Blum, Amerikaans auteur
 René Blum, Franse oprichter van Ballet de l'Opera a Monte Carlo
 René Blum, Luxemburgs politicus
 Richard C. Blum, bankier en echtgenoot van de Amerikaans senator Dianne Feinstein
 Robert Blum, Saksisch/Duits parlementslid in 1848
 Ruth Blum (1913-1975), Zwitserse onderwijzeres en schrijfster
 Steven Blum, stemacteur
 Heather Munroe-Blum, hoofd van McGill University, Montréal
 William Blum, Amerikaans auteur

 Plaatsen
 Blum (Texas)
 Blum Basin Falls, een waterval in de Amerikaanse staat Washington
 Blum Lakes
 Kfar Blum, een kibboets in Israël